Die European Darts Open 2019 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 24. März 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour 2019, welche im Rahmen der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Austragungsort war zum dritten Mal die Ostermann-Arena in Leverkusen.

In seinem Spiel gegen den Österreicher Mensur Suljović gelang dem Niederländer Michael van Gerwen ein Nine dart finish, womit dieser jetzt der einzige Spieler ist, dem das perfekte Leg zweimal auf der Pro Tour gelang.
Michael van Gerwen sicherte sich auch den Titel, nachdem er sich im Finale mit 8:6-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16

  Michael van Gerwen
  Ian White
  Peter Wright
  James Wade
  Mensur Suljović
  Adrian Lewis
  Rob Cross
  Michael Smith
  Gerwyn Price
  Johnny Clayton
  Daryl Gurney
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Darren Webster
  Jermaine Wattimena

Britische Qualifikanten mit Tour Card

  Mervyn King
  Justin Pipe
  Scott Taylor
  Ricky Williams
  Adam Hunt
  Steve Beaton
  William Borland
  Ross Smith
  Glen Durrant
  Ritchie Edhouse
  Josh Payne
  Jason Wilson
  Ted Evetts
  Wayne Jones
  Matthew Dennant
  Ryan Meikle
  Mathew Edgar
  Martin Atkins

Qualifikanten mit Tour Karte

  Kim Huybrechts
  Jeffrey de Zwaan
  Krzysztof Ratajski
  Dimitri Van den Bergh
  Raymond van Barneveld
  Vincent van der Voort

Sieger des Host Nation Qualifier

  Nico Kurz
  Michael Rosenauer
  Fabian Herz
  Jyhan Artut

Nordic & Baltic Qualifier

  Madars Razma

Osteuropäischer Qualifikant

  Pavel Jirkal

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Sportveranstaltung in Leverkusen